Campina (zuivelcoöperatie)
Câmpina, stad in Roemenië
Brouwerij Campina, voormalige Belgische brouwerij in Dessel